Netrokona, district au Bangladesh
 Netrokona Sadar, ville principale de ce district